

Озеро
 Вовче — друге за розміром озеро Луганської області

Села:
 Вовче — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Вовче — Донецька область, Покровський район
 Вовче — Запорізька область, Якимівський район
 Вовче — Львівська область, Самбірський район

 Вовче — колишнє село Краснопільської сільської ради Марківського району Луганської області, зняте з обліку
Вовче — колишнє село Римарівської сільської ради Крисноокнянського району Одеської області, зняте з обліку
 Вовче — колишнє село, підпорядковувалося Високопільській сільській раді Валківського району Харківської області.

Вовче — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві, в Польщі, у межах етнічної української території Надсяння, колишнє приміське село

Посилання